een alternatief woord voor tai chi, een Chinese bewegingskunst.
 Taiji (Wakayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama. 
 Station Taiji, een treinstation in de Japanse gemeente Taiji. 
 Taiji Nishitani, een Japanse wielrenner.
 Hong Taiji, een Chinese keizer. 
 Taiji (bassist), de bassist van X Japan.